Змагання з плавання на 200 метрів комплексним плаванням (чоловіки) на Олімпіаді 2008 року проводилися з 13 по 15 серпня в Пекінському національному плавальному комплексі.

Медалісти

Рекорди 
До початку змагань, світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань в цій дисципліні були встановлені такі олімпійські або світові рекорди:

Запливи

Відбіркові 
 13 серпня 2008, з 19:42 за місцевим часом (UTC +8)
{| Class="wikitable sortable"
|-
! Місце
! Заплив
! Спортсмен
! width=100|Батерфляй
! width=100|На спині
! width=100|Брас
! width=100|Вільний стиль
! Час
|- Align=center
| 1
| Align=center|5 || align=left| || 25,72 || 30,12 ||32, 46 || 29,85 || 1:58,15
|- Align=center
| 2
| Align=center|4 || align=left| || 25,36 ||29, 31|| 34,96 || 28,66 ||
1:58,29
|- Align=center
| 3
| Align=center|5 || align=left| || 25,30 || 29,88 || 34,22 || 29 , 01 || 1:58,41
|- Align=center
| 4
| Align=center|4 || align=left| || 25,75 || 30,37 || 34,13 || 28 , 26 || 1:58,51 — рекорд Азії
|- Align=center
| 5
| Align=center|4 || align=left| || 25,69 || 30,38 || 33,95 || 28 , 55 || 1:58,57
|- Align=center
| 6
| Align=center|6 || align=left| || 25,77 || 29,61 || 35,06 || 28 , 21 || 1:58,65
|- Align=center
| 7
| Align=center|5 || align=left| || 26,11 || 30,85 || 33,75 || '  28,09|| 1:58,80
|- Align=center
| 8
| Align=center|5 || align=left| || 26,34 || 30,05 || 33,97 || 28 , 83 || 1:59,19
|- Align=center
| 8
| Align=center|6 || align=left| || 25,40 || 30,57 || 34,08 || 29 , 14 || 1:59,19
|- Align=center
| 10
| Align=center|6 || align=left| || 25,26 || 30,44 || 34,77 || 28 , 75 || 1:59,22 — рекорд Африки
|- Align=center
| 11
| Align=center|6 || align=left| || 25,39 || 30,35 || 34,94 || 28 , 95 || 1:59,63
|- Align=center
| 12
| Align=center|3 || align=left| || 26,15 || 31,26 || 33,86 || 28 , 39 || 1:59,66
|- Align=center
| 13
| Align=center|6 || align=left| || 25,42 || 30,07 || 35,52 || 28 , 73 || 1:59,74
|- Align=center
| 14
| Align=center|4 || align=left| ||25, 08|| 29,94 || 34,90 || 29,87 || 1:59,79
|- Align=center
| 15
| Align=center|5 || align=left| || 25,82 || 30,81 || 34,90 || 28 , 43 || 1:59,96
|- Align=center
| 16
| Align=center|4 || align=left| || 25,74 || 30,50 || 35,67 || 28 , 66 || 2:00,57
|- Align=center
| 17
| Align=center|5 || align=left| || 25,93 || 30,80 || 35,24 || 28 , 63 || 2:00,60
|- Align=center
| 18
| Align=center|6 || align=left| || 26,36 || 31,37 || 34,18 || 28,75 || 2:00,66
|- Align=center
| 18
| Align=center|6 || align=left| || 25,34 || 31,31 || 35,49 || 28 , 52 || 2:00,66
|- Align=center
| 20
| Align=center|3 || align=left| || 25,90 || 31,81 || 33,78 || 29 , 21 || 2:00,70
|- Align=center
| 21
| Align=center|5 || align=left| || 26,53 || 30,65 || 34,44 || 29 , 50 || 2:01,12
|- Align=center
| 22
| Align=center|6 || align=left| || 25,96 || 29,88 || 36 , 03 || 29,34 || 2:01,21
|- Align=center
| 23
| Align=center|3 || align=left| || 26,13 || 30,68 || 34,64 || 29 , 77 || 2:01,22
|- Align=center
| 24
| Align=center|3 || align=left| || 26,71 || 30,94 || 34,49 || 29 , 21 || 2:01,35
|- Align=center
| 25
| Align=center|2 || align=left| || 26,26 || 30,98 || 35,50 || 28 , 78 || 2:01,52
|- Align=center
| 26
| Align=center|4 || align=left| || 26,09 || 30,45 || 35,83 || 29 , 17 || 2:01,54
|- Align=center
| 27
| Align=center|2 || align=left| || 27,15 || 31,74 || 34,05 || 28 , 67 || 2:01,61
|- Align=center
| 28
| Align=center|2 || align=left| || 27,54 || 30,91 || 34,59 || 28 , 69 || 2:01,73
|- Align=center
| 29
| Align=center|3 || align=left| || 26,21 || 29,87 || 34,92 || 30 , 83 || 2:01,83
|- Align=center
| 30
| Align=center|1 || align=left| || 26,17 || 31,08 || 36,78 || 28 , 25 || 2:02,28
|- Align=center
| 31
| Align=center|2 || align=left| || 26,78 || 32,18 || 34,09 || 29 , 80 || 2:02,85
|- Align=center
| 32
| Align=center|1 || align=left| || 26,83 || 31,30 || 34,60 || 30 , 20 || 2:02,93
|- Align=center
| 33
| Align=center|4 || align=left| || 26,04 || 31,23 || 36,08 || 29 , 73 || 2:03,08
|- Align=center
| 34
| Align=center|3 || align=left| || 26,61 || 32,26 || 35,13 || 29 , 15 || 2:03,15
|- Align=center
| 35
| Align=center|4 || align=left| || 26,19 || 30,93 || 35,51 || 30 , 93 || 2:03,56
|- Align=center
| 36
| Align=center|2 || align=left| || 26,40 || 31,81 || 36,02 || 29 , 67 || 2:03,90
|- Align=center
| 37
| Align=center|3 || align=left| || 26,49 || 32,35 || 35,37 || 29 , 71 || 2:03,92
|- Align=center
| 38
| Align=center|1 || align=left| || 25,99 || 32,35 || 35,84 || 30 , 00 || 2:04,18
|- Align=center
| 39
| Align=center|5 || align=left| || 25,16 || 33,06 || 35,31 || 30,80 || 2:04,33
|- Align=center
| 40
| Align=center|3 || align=left| || 26,20 || 32,69 || 35,48 || 30 , 17 || 2:04,54
|- Align=center
| 41
| Align=center|1 || align=left| || 27,19 || 33,13 || 35,28 || 29 , 31 || 2:04,91
|- Align=center
| 42
| Align=center|2 || align=left| || 25,87 || 32,86 || 36,41 || 30 , 11 || 2:05,25
|- Align=center
| 43
| Align=center|2 || align=left| || 27,31 || 32,30 || 35,84 || 30,26 || 2:05,71
|- Align=center
| 44
| Align=center|1 || align=left| || 27,44 || 33,04 || 36,60 || 29,09 || 2:06,17
|- Align=center
| 45
| Align=center|1 || align=left| || 27,37 || 32,49 || 36,02 || 31,13 || 2:07,01
|- Align=center
| 46
| Align=center|1 || align=left| || 26,76 || 32,53 || 38,92 || 31 , 83 || 2:10,04
|- Align=center
|
| Align=center|2 || align=left| || DNS || DNS ||  || DNS || DNS
|}

 Півфінали 
 14 серпня 2008, з 11:10 до 11:32 за місцевим часом
{| Class="wikitable sortable"
|-
! Місце
! Заплив
! Спортсмен
! width=100|Батерфляй
! width=100|На спині
! width=100|Брас
! width=100|Вільний стиль
! Час
|- Align=center
| 1
| Align=center|2 || align=left| || 25,66 || 29,70 ||33, 31 '''|| 29,02 || 1:57,69
|- Align=center
| 2
| Align=center|1 || align=left| || 25,56 || 29,66 || 34,25 || 28 , 23 || 1:57,70
|- Align=center
| 3
| Align=center|2 || align=left| || 25,44 || 30,14 || 33,62 || 28 , 86 || 1:58,06
|- Align=center
| 4
| Align=center|1 || align=left| || 25,79 || 29,64 || 34,69 || '  28,07||
1:58,19
|- Align=center
| 5
| Align=center|1 || align=left| || 25,97 || 30,39 || 33,90 || 28 , 23 || 1:58,49 — рекорд Азії
|- Align=center
| 6
| Align=center|2 || align=left| || 25,52 ||29, 42|| 34,62 || 29,07 || 1:58,63
|- Align=center
| 7
| Align=center|1 || align=left| || 25,14 || 29,65 || 34,79 || 29 , 84 || 1:59,42
|- Align=center
| 8
| Align=center|1 || align=left| || 26,38 || 30,15 || 34,21 || 28 , 69 || 1:59,43
|- Align=center
| 9
| Align=center|2 || align=left| || 25,70 || 29,84 || 34,74 || 29 , 25 || 1:59,53
|- Align=center
| 10
| Align=center|2 || align=left| || 25,71 || 30,81 || 34,28 || 28 , 79 || 1:59,59
|- Align=center
| 11
| Align=center|1 || align=left| ||25, 11'|| 30,13 || 35,29 || 29,12 || 1:59,65
|- Align=center
| 12
| Align=center|2 || align=left| || 26,35 || 31,09 || 34,21 || 28 , 12 || 1:59,77
|- Align=center
| 13
| Align=center|2 || align=left| || 25,88 || 30,21 || 35,39 || 29 , 09 || 1:59,96
|- Align=center
| 14
| Align=center|1 || align=left| || 26,33 || 31,27 || 34,29 || 28 , 54 || 2:00,43
|- Align=center
| 15
| Align=center|2 || align=left| || 25,29 || 30,12 || 36,05 || 29 , 30 || 2:00,76
|- Align=center
| 16
| Align=center|1 || align=left| || 25,55 || 30,84 || 36,03 || 28 , 56 || 2:00,98
|}

 Фінал  15 серпня 2008, о 10:48 за місцевим часом''

Примітки 

Комплекс, чоловіки, 200 м